Mike Miller kan syfta på:

 Mike Miller, uppfinnare av matredskapet knaffel
 Mike Miller (basketspelare)